Der Name Noréaz bezeichnet:

eine Gemeinde im Schweizer Kanton Freiburg, siehe Noréaz FR
einen Ortsteil der Gemeinde Cheseaux-Noréaz im Schweizer Kanton Waadt